Břežany est un toponyme qui peut désigner :

Břežany, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Břežany, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Břežany, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Břežany I, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Břežany II, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolní Břežany, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Panenské Břežany, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie